Esistono più comuni francesi con questo nome

Serrières – Ardèche
Serrières – Saona e Loira